Der Kanton Stains war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Saint-Denis, im Département Seine-Saint-Denis und in der Region Île-de-France. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 2001 bis 2015, wiedergewählt 2008, Azzédine Taïbi (PCF).

Einzige Gemeinde des Kantons war die Stadt Stains.

Bevölkerungsentwicklung 

Stains
Aufgelöst 2015
Stains